Middletown es el nombre de varias localidades en Penslvania:

Middletown (condado de Dauphin, Pensilvania): 17057
Middletown (condado de Northampton, Pensilvania): 18017
Municipio de Middletown (condado de Bucks, Pensilvania): 19047
Municipio de Middletown (condado de Delaware, Pensilvania): 19063